Il doppio del New Haven Open at Yale 2013 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2013.

Le detentrici del titolo erano Liezel Huber e Lisa Raymond ma le due hanno deciso di cambiare partner. Huber ha partecipato con Nuria Llagostera Vives mentre Raymond con Flavia Pennetta. Le due coppie si sono affrontate al primo turno ed ha avuto la meglio la coppia Huber-Llagostera Vives. Le due sono poi state sconfitte in semifinale da Anabel Medina Garrigues e Katarina Srebotnik, che hanno poi perso la finale con Sania Mirza e Jie Zheng per 6-3, 6-4.

Teste di serie

  Hsieh Su-wei /  Shuai Peng (primo turno)
  Anabel Medina Garrigues /  Katarina Srebotnik (finale)

  Sania Mirza /  Jie Zheng (campionesse)
  Liezel Huber /  Nuria Llagostera Vives (semifinale)

Wildcard
  Daniela Hantuchová /  Martina Hingis (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni
 

WTA Tour 2013
New Haven Open at Yale 2013